Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин по блицу 2014 года прошёл 6 октября в Таллине (Эстония) одновременно с женским турниром. Главный судья — Юрий Липницкий.

Результаты турнира определялись по итогам соревнований в личном зачёте, где участвовали 64 шашиста. Классификация команд — по наименьшей сумме мест в личном зачёте участников команд. В составе национальной сборной три человека. В случае отсутствия третьего участника команды — присуждается виртуальное 65 место.

Всего выступило 9 стран.

Призёры 
 — Россия (Муродулло Амриллаев, Александр Шварцман, Александр Гетманский),

 — Украина (Артём Иванов, Юрий Аникеев, Игорь Кирзнер),

 — Латвия (Роберт Мисанс, Гунтис Валнерис, Раймонд Випулис)

Таблица

Ссылки 
 Ivan Trofimov. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин. Таллин (Эстония), 06-14.10.2014 (шашки 100)
 Rustam Shayakhmetov, 07 October 2014 Новости с Чемпионата Европы

События 6 октября
мужчины блиц
Спорт в Эстонии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные соревнования по шашкам в Эстонии
Октябрь 2014 года
Чемпионаты Европы в Эстонии